

События 

 Весна — После многомесячной осады Срединной столицы империи Цзинь Чжунду монгольские полководцы предложили Чингисхану начать штурм, однако хан решает заключить с чжурчженями мир. Новый император Цзинь последовал совету своего министра: «Всего лучше отправить посланника для заключения мира, и когда войска их обратно уйдут, то придумать новые меры.» По условиям мирного договора Чингисхан получает в жёны цзиньскую царевну; чжурчжени выплачивают огромную дань людьми, лошадьми, золотом и шёлком. Монгольская армия, нагруженная добычей, отходит на север.
 27 июля — Битва при Бувине. Победа французских войск над силами графа Фландрии и императора Германии. Присоединение к королевскому домену Вермандуа.
 1 ноября — сельджуки захватили город Синоп у Трапезундской империи.
 Через женитьбу Оттон II Баварский приобрёл Верхний Пфальц.
 Договор в Спише между венгерскими и польскими феодалами о разделе Галицко-Волынской Руси. Коломан сын Андраша II получил титул князя Галиции.
 Нимфейский мирный договор между Латинской и Никейской империями.
 Папа римский Иннокентий III аннулирует брак короля Леона Альфонсо IX и его родственницы Беренгарии.
 Основан город Билефельд в Германии.
 Основание ордена Доминиканцев.

Правители 
 Шотландия — Александр II (1214—1249).
 Кастилия — Энрике I (1214—1217).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1214 году
 25 апреля — Людовик Святой, король Франции.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1214 году
 6 октября — Альфонсо VIII Кастильский.
 4 декабря — Вильгельм I (король Шотландии).

См. также

Примечания